Tarzan l'uomo scimmia (Tarzan, the Ape Man) – film del 1932 diretto da W. S. Van Dyke
 Tarzan, l'uomo scimmia (Tarzan, the Ape Man) – film del 1959 diretto da Joseph M. Newman 
Tarzan, l'uomo scimmia (Tarzan, the Ape Man) – film del 1981 diretto da John Derek